Bohlschau ist der deutsche Name von geographischen Objekten in Polen:
 Bohlschau (pl. Bolszewka), Zufluss der Reda in der Woiwodschaft Pommern
 Bohlschau (pl. Bolszewo), Dorf der Landgemeinde Wejherowo in der Woiwodschaft Pommern
 Ziegelei Bohlschau (pl. Bolszewo), ehemaliger Wohnplatz bei Bohlschau